Banya (qui signifie  en langues slaves) peut désigner un établissement de bains russe du type sauna nordique, mais à la différence des saunas scandinaves, il est humide. Ce nom est attribué à un certain nombre de tomonymes.

Toponymie

En bulgare, le nom s'écrit  :
 Banya, ville de l'obchtina de Karlovo, située dans l'oblast de Plovdiv ;
 Banya, village de l'obchtina de Razlog, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
 Banya, village de l'obchtina de Nessebar, situé dans l'oblast de Bourgas ;
 Banya, village de l'obchtina de Panagyourichte, situé dans l'oblast de Pazardjik ;
 Banya, village de l'obchtina de Nova Zagora, situé dans l'oblast de Sliven ;

Banya, village de l’arrondissement de Njikwa, dans le département de Momo et dans la Région du Nord-Ouest.

En macédonien,  le nom s'écrit  :
 Banya, village de la municipalité de Tchéchinovo-Obléchévo.

Autre 
 Banya () est un manhwa de Kim Young-oh.
 BanYa, groupe coréen de musique de jeux vidéo.